Pelican Bay kan syfta på:

 Pelican Bay, Florida
 Pelican Bay, Texas